Desayuno con diamantes se puede referir a:

 Novela de Truman Capote: Desayuno con diamantes (novela)
 Película de Blake Edwards: Desayuno con diamantes (película)